Бедња је топоним који се може односити на: 

 Бедња - насеље и општини у Хрватској; 
 Бедња - река у Хрватској; 
 Бедњица - насеље у саставу Лепоглаве у Хрватској.